

Pessoas
Warren Worthington III
Sam Worthington
Thomas Worthington Whittredge

Localidades
Worthington (Virgínia Ocidental)
Worthington (Kentucky)
Worthington (Ohio)
Worthington (Missouri)
Worthington (Iowa)
Worthington (Minnesota)
Worthington (Indiana)
Worthington (Pensilvânia)

Ou ainda:
Worthington Springs
Worthington Hills

Outros
Haplochromis worthingtoni
Tropodiaptomus worthingtoni
Prognathochromis worthingtoni
Bathyclarias worthingtoni

Desambiguação
Desambiguações de topônimos